Nicetas (primo de Heráclio) — oficial bizantino
 Nicetas (filho de Sarbaro) — oficial bizantino
  — patriarca de Constantinopla
  — general bizantino
 Nicetas Trifílio — oficial bizantino
 Nicetas (filho de Iube) — oficial bizantino
 Nicetas Petorato — teólogo bizantino
 Nicetas Castamonita — oficial bizantino
 Nicetas Coniates — historiador bizantino
 Nicetas Orifa — oficial bizantino
 Nicetas de Maroneia — oficial bizantino
 Nicetas Escolário — aristocrata bizantino
 Nicetas de Remesiana — Bispo Cristão

Desambiguações de antropônimos